

Geografia
 McCool Junction – comune del Nebraska, negli Stati Uniti d'America

Persone
 Courtney McCool (1988) – ex ginnasta statunitense
 Michelle McCool (1980) – ex wrestler, modella e insegnante statunitense
 William McCool (1961-2003) – astronauta statunitense, morto nell'incidente dello Shuttle Columbia

Altro
 Cool McCool – serie animata prodotta dalla King Features Syndicate
 Cratere McCool – cratere lunare
 McCool Hill – uno dei rilievi delle Columbia Hills, serie di colline presenti sul pianeta Marte